Poecilochaetus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Claparède, in Ehlers 1875. Poecilochaetus ingår i familjen Poecilochaetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Poecilochaetus